El nombre de Constanza de Portugal hace referencia a diferentes infantas portuguesas:

  Constanza de Portugal (1182-antes de 1186), infanta portuguesa, hija de Sancho I de Portugal;
 Constanza de Portugal (1266-1271), infanta portuguesa, hija de Alfonso III de Portugal;
  Constanza de Portugal (1290-1313), infanta portuguesa, hija de Dionisio I de Portugal y reina consorte por su matrimonio con el rey Fernando IV de Castilla.
  Constanza de Portugal (nacida hacia 1294), infanta portuguesa, hija de Alfonso de Portugal (1263-1312)